Gołębie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Gołębie, village de la voïvodie de Lublin
 Gołębie, village de la voïvodie de Mazovie
 Gołębie, village de la voïvodie de Podlachie